В парному розряді жіночого тенісного турніру Sparkassen Cup 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Патті Фендік і Мередіт Макґрат виграли титул, у фіналі перемігши пару Манон Боллеграф і Лариса Нейланд 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Мередіт Макґрат (чемпіонки)
 Манон Боллеграф /  Лариса Нейланд (фінал)

 Лаура Голарса /  Яна Новотна (півфінал)
 Катарина Малеєва /  Бренда Шульц (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Sparkassen Cup (теніс)